Greenport (Comtat de Columbia), població de Nova York, Estats Units d'Amèrica.
 Greenport (Comtat de Suffolk), població de Nova York, Estats Units d'Amèrica.
 Greenport West, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.